Нема (, ) — город в юго-восточной части Мавритании. Административный центр области Ход-эш-Шарки.

Географическое положение 
Город расположен в южной части области, недалеко от государственной границы с Мали, на высоте 280 м над уровнем моря. Имеется аэропорт.

Климат

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 47 454 человека. Преобладающей этнической группой являются мавры, проживают также фульбе и бамбара.

Динамика численности населения города по годам:

Известные уроженцы 
В Неме родился действующий премьер-министр Мавритании — Мулайе ульд Мухаммед Лагдаф.

Примечания 

Города Мавритании